Список R&B синглов № 1 в США в 2008 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2008 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 

Дольше всех (16 недель на № 1) лидировала певица Кейша Коул с двумя своими синглами: «I Remember» (7 недель на № 1) и «Heaven Sent» (9 недель на № 1). Однако, сенсацией года стал, вышедший в его конце сингл «Single Ladies (Put a Ring on It)» певицы Бейонсе и ставший её пятым на вершине этого R&B чарта.

См. также 
 Список R&B альбомов №1 в США в 2008 году

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2008 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2008 года